Mojigato (de "mojito", voz para llamar al gato, y "gato") puede referirse a:

 Timorato, pacato, "que muestra exagerados escrúpulos morales y atractivos".
 Hipócrita, "que afecta humildad o cobardía para lograr sus propósitos".<ref>Acepción 3

Fitónimos
Nombre vulgar de:
 Anacyclus clavatus.
 Bellis perennis.
 Chrysanthemum coronarium.

Otros usos
Leandro Fernández de Moratín#La mojigata, comedia (1791-1804).
La Mojigata, murga uruguaya.

Notas